Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002)
 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)